Timiș kan syfta på:
Timiș (județ) – ett administrativt distrikt i västra Rumänien
Timiș (flod) – en flod i västra Rumänien och Serbien

 Ținutul Timiș – historiskt administrativt distrikt i Rumänien
 Comitatul Timiș – ungerska Temes, ett län i det historiska kungariket Ungern
 Timiș-Torontal – historiskt administrativt distrikt i Rumänien
 Timiș-Cerna – bergspass i sydvästra Rumänien
 Slatina-Timiș – kommun i Caraș-Severin i Rumänien
 Timiș (flod i Brașov) – en biflod till Olt i distriktet Brașov i centrala Rumänien

Se även
 Timișoara – huvudorten i distriktet Timiș
 Timișul de Jos – ort i distriktet Brașov i centrala Rumänien
 Timișul de Sus – ort i distriktet Brașov i centrala Rumänien
 Timișana och Timișul Mort – tillflöden till Timiș
 Timișel – biflod till Bega